Argo steht für:
 Argo, ein spezielles Schiff in der griechischen Mythologie
 Schiff Argo, ein Sternbild
 Eddie Argo (1895–1962), US-amerikanischer Vielseitigkeitsreiter
 den Namen eines der Hunde des Aktaion
 Fiat Argo, ein Pkw-Modell von Fiat

Naturwissenschaften und Technik:
 Argo (Programm), ein mobiles Beobachtungssystem für die Weltmeere, bestehend aus mehr als 3800 Treibbojen für automatisierte Messungen
 ArgoUML, ein Java-Tool zur grafischen Modellierung von Computerprogrammen
 Argo D-4, eine Höhenforschungsrakete
 Argo E-5, eine Höhenforschungsrakete

Kultur:
 Argo (Oper), eine Oper von José María Sánchez Verdú (2018)
 Argo (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm des Regisseurs Ben Affleck (2012)
 Argo (2006), einen Kurzfilm des Regisseurs Jordan Bayne aus dem Jahr 2006
 Argo (Band), eine griechische Band
 Argo (Computerspiel), einen Free-to-play Taktik-Shooter von Bohemia Interactive
 Argo Online, ein Free-to-play MMORPG von Green Forrest

Unternehmen:
 Argo AI, ein Unternehmen, das Autonome Fahrzeuge entwickelt und zum Joint Venture von der Ford Motor Company und Volkswagen ausgebaut werden soll
 Argo Group, einen Personaldienstleister mit Sitz in Hamburg
 Argo Tractors, eine Firmengruppe, die Landmaschinen herstellt
 Argo Racing Cars, ein britisches Motorsport-Unternehmen
 Argo Reederei (Bremen)
 Argo Records (britisches Musiklabel)
 Argo Records (US-amerikanisches Musiklabel)
 Argo Electric Vehicle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller 1912–1916
 Argo Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller 1914–1918
 Argo GmbH (Arminius Goebel GmbH), deutsches Unternehmen seit 1909, Schneiderkreideherstellung

Schiffe:
 Argo 680, ein Segelboot
 Argo (Indien)
 Argo (1800), einen US-amerikanischen Schoner
 Argo (1853), ein britisches Dampfschiff
 HMS Argo, fünf Schiffe der Britischen Royal Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Argo (Alabama), Stadt in Alabama
 Argo (Walker County, Alabama)
 Argo (Georgia), Fannin County (nicht mehr existent)
 Argo (Illinois), Cook County
 Argo (Iowa), Scott County
 Argo (Kentucky), Pike County
 Argo (Louisiana), Catahoula Parish
 Argo (Missouri), Crawford County
 Argo (Nebraska), Burt County (nicht mehr existent)
 Argo (Nevada), Lyon County
 Argo (Texas), Titus County

Siehe auch:
 Argo-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Argo Gully, Tal im Viktorialand, Antarktika